Gießbach oder Giessbach steht für:
 Gießbach (Typografie), Satzfehlerart
 Giessbachbahn, touristische Standseilbahn am Brienzer See zum Grandhotel Giessbach
 Grandhotel Giessbach, Grandhotel über dem Südufer des Brienzer Sees am Giessbachfall, Siedlungsplatz Giessbach, Gemeinde Brienz, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Giessbach (Brienz), Siedlungsplatz über dem Südufer des Brienzer Sees der Gemeinde Brienz, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern; mit Grandhotel Giessbach

Gießbach oder Giessbach ist Name oder Namensbestandteil von Fließgewässern:

 Giessbach (Aare), linker Zufluss zur Aare im Brienzer See gegenüber von Brienz, Kanton Bern; mit Giessbachfall
 Gießbach, Unterlaufname des Wiedenbach (Bodensee), nördlicher Zufluss des Bodensees in Sipplingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gießbach (Donau), linker Zufluss der Donau nahe Frauendorf an der Au, Markt Königsbrunn am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Gießbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zur Ammer) bei der Einöde Lindau, Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Gießbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Wiesensteig, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gießbach (Frankengraben), linker Kanalisations-Seitenarm des Frankengrabens (zum Amorsbach) in Külsheim, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gießbach (Gießbach) – drei Zuflüsse des Gießbach (Obere Argen) (zur Oberen Argen) bei Gießen, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; bachabwärts:
 Schnaidter Gießbach, linker Zufluss weit vor Gießen
 Hochberger Gießbach, linker Zufluss vor Gießen
 Unterer Gießbach, rechter Zufluss nach Gießen
 Gießbach (Iller), rechter Zufluss der Iller in Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gießbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers nach Reichertshofen, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gießbach (Linzer Ach), linker Zufluss der hier Seefelder Aach genannten Linzer Aach vor Ahausen, Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gießbach (Metter), rechter Zufluss der Metter nach Diefenbach, Gemeinde Sternenfels, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Gießbach (Mühlbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Mühlbachs (zum Neckar in Kirchheim am Neckar) bis vor Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gießbach, zuweilen Unterlaufname des Sitterichbachs, rechter Zufluss der Murr nahe Hinterwestermurr, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gießbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Mückenloch, Stadt Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gießbach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen zwischen Lochhammer, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg und der Staudachmühle in Staudach, Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Gießbach (Paar), rechter Zufluss der Paar bei Freinhausen, Markt Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gießbach (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz vor Blankenloch, Stadt Stutensee, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Gießbach (Pfuhlbach), linker Zufluss des Pfuhlbachs oder Heimbachs (zur Fils) nach Bad Boll, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gießbach (Pulkau), rechter Zufluss der Pulkau bei Wulzeshofen, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Giessbach oder in seinem Unterlauf der Längerlenbach, linker Zufluss des Rümlig bei Bömmere, Gemeinde Schwarzenberg, Kanton Luzern
 Giessbach (Sitter), linker Zufluss der Sitter im Gemeindegebiet von Waldkirch, Kanton St. Gallen
 Gießbach (Steinbrückenbächle), linker Zufluss des Steinbrückenbächles (zur Brettach, zum Kocher) gegenüber dem Klingenhöfle, Gemeindeteil Geißelhardt, Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gießbach (Tiefenbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Tiefenbachs bei Metlangen, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gießbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Trinkbachs (zur Lindach) bei Zell unter Aichelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gießbach (Weidgraben), rechter Seitenkanal der Pfinz zum Weidgraben ab Grötzingen im kreisfreien Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Gießbach (Zaya), rechter Zufluss der Zaya bei Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Siehe auch:
 Giessen (Flussname) – Etymologie
 Giesbach
 Giessbachfall
 Gieß
 Gießbacher Siefen
 Gießelbach
 Gießenbach
 Gießgraben